Charleston Open 2022 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner i LTP Daniel Island i Charleston, South Carolina, USA i perioden 2. - 10. april 2022. Det var den 49. udgave af Charleston Open, og turneringen var del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500. På grund af et navnesponsorat fra Credit One afvikledes turneringen under navnet Credit One Charleston Open.

Singletitlen blev vundet af Belinda Bencic, som i finalen besejrede Ons Jabeur med 6-1, 5-7, 6-4 på to timer og 35 minutter. Bencic var i sin første WTA-finale på grus og vandt sin sjette WTA-titel i karrieren, og hun blev den første schweiziske vinder af Charleston Open, siden Martina Hingis vandt titlen i 1999. Sejren medførte, at Belinda Bencic avancerede otte placeringer på WTA's verdensrangliste fra 21.- til 13.-pladsen.

Sejren i doubleturneringen gik til Andreja Klepač og Magda Linette, der spillede deres første turnering som makkere, men som gik hele vejen og i finalen besejrede Lucie Hradecká og Sania Mirza med 6-2, 4-6, [10-7]. Linette vandt sin første doubletitel på WTA Tour i sin tredje finale i karrieren, mens det var karrierens 11. WTA-doubletitel for Klepač.

Den tidligere nr. 1 på WTA's verdensrangliste i double, 46-årige Květa Peschke, spillede sin sidste turnering på WTA Tour. Den tjekkiske veteran stillede op med Tereza Mihalíková som makker, og de tabte i første runde med 3-6, 3-6 til Anna Danilina og Aljaksandra Sasnovitj.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 42 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 7. marts 2022 (fire uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 otte spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Volvo Car Open  
 WTA - Charleston 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022